Харьковский полк может означать:

Основной:
 с 1651 года до 1765 года — Харьковский слободской казачий полк, военно-территорияльное образование. C 1990-х — общественная организация.
 с 1765 года — регулярный кавалерийский. Последнее наименование — Харьковский 4-й уланский полк.

Другие:
 Украинский слободской полк Екатерины Второй (регулярный, Харьков, 176?).
 Слободской гусарский полк Елизаветы Петровны (регулярный, Харьков, с 1757).
 Харьковский слободской ополченский полк Александра Первого времени войны с Наполеоном (нерегулярный, создан в 1812, расформирован в 1813).
 Первый Оренбургский казачий полк (регулярный, постоянно квартировал в городе с 1880-х(?) по 1914).
 Тамбовский 122-й пехотный полк (регулярный, постоянно квартировал в городе с 1870-х по 1914).
 3-й Корниловский ударный полк (регулярный Добровольческой армии, создан в августе 1919; расформирован в 1921 в Турции).
 Харьковский полк народного ополчения (ополченский РККА, сформирован в 1941, расформирован в конце 1941).
 135 ближнебомбардировочный авиаполк (регулярный РККА 135-й Харьковский ББАП на Су-2 ХАЗа, сформирован в 1941).
 3-й полк Национальной гвардии Украины (1995—1999).

См. также 
 Военные образования с центром в Харькове
 Харьковский Слободской кош армии Украинской державы.
 Слободские полки Российской Империи.
 Харьковская дивизия СССР.

Военное дело на территории Харьковской области